Cancello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cancello ed Arnone, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 Cancello (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Italienförgreningar